Carmelo Gitto – pallavolista italiano
 Matteo Gitto – pallanuotista italiano
 Niccolò Gitto – pallanuotista italiano